Бя́лы-Ко́счул () — названия населённых пунктов в Польше.

 Бялы-Косчул — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Бялы-Косчул — село в Стшелинском повяте Нижнесилезского воеводства